A48 ou A-48 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense est-indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Junkers A 48, un avion-école allemand.

Autoroutes
  Autoroute allemande A48 reliant Daun à Montabaur ;
  Autoroute espagnole A-48 reliant Cadix à Algésiras ;
  Autoroute française A48 reliant Bourgoin-Jallieu à Saint-Égrève.

Routes
  Route britannique A48 reliant Gloucester à Carmarthen ;
  Route nord-irlandaise A48 reliant Newtownards à Donaghadee.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres